Стайки — название населённых пунктов.

Белоруссия

Брестская область 
 Стайки — деревня в Барановичском районе.
 Стайки — деревня в Ивацевичском районе.
 Стайки — деревня в Пинском районе.

Витебская область 
 Стайки — деревня в Верхнедвинском районе.
 Стайки — деревня в Витебском районе.
 Стайки — деревня в Миорском районе.
 Стайки — деревня в Оршанском районе.
 Стайки — деревня в Ушачском районе.

Минская область 
 Стайки — деревня в Борисовском районе.
 Стайки — деревня в Вилейском районе.
 Стайки — деревня в Воложинском районе.
 Стайки — деревня в Логойском районе.
 Стайки — деревня в Каменском сельсовете Логойского района.
 Стайки — деревня в Янушковичском сельсовете Логойского района.

Могилёвская область 
 Стайки — деревня в Кировском районе.
 Стайки — деревня в Галичском сельсовете Климовичского района.
 Стайки — деревня в Тимоновском сельсовете Климовичского района.
 Стайки — деревня в Краснопольском районе.
 Стайки — деревня в Могилёвском районе.

Россия

Брянская область 
 Стайки — посёлок в Навлинском районе.

Калужская область 
 Стайки — деревня в Жиздринском районе.
 Стайки — деревня в Спас-Деменском районе.
 Стайки — деревня в Хвастовичском районе.

Псковская область 
 Стайки — деревня в Бежаницком районе.
 Стайки — деревня в Великолукском районе.
 Стайки — деревня в Невельском районе.
 Стайки — деревня в Печорском районе.
 Стайки — деревня в Пустошкинском районе.

Смоленская область 
 Стайки — деревня в Ельнинском районе
 Стайки — деревня в Хиславичском районе

Украина 
 Стайки — село в Кагарлыкском районе Киевской области.
 Стайки — село в Хорольском районе Полтавской области.